De finale van de Coupe de France van het seizoen 2012/13 werd gespeeld op vrijdag 31 mei 2013 in het Stade de France in Saint-Denis. Bordeaux versloeg Évian met 3–2.

Finale

Wedstrijd

 

2013
Girondins de Bordeaux
Coupe de France